Josh Green (né le  à Camrose en Alberta au Canada) est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace.

Biographie 

Josh Green commence sa carrière junior dans la Ligue de hockey de l'Ouest avec les Tigers de Medicine Hat pendant quatre années, puis avec les Broncos de Swift Current et les Winterhawks de Portland. En 1996, il est repêché lors du Repêchage d'entrée dans la LNH 1996 par les Kings de Los Angeles lors du second tour,  au total. En 1997, il commence sa carrière professionnelle avec les Canadiens de Fredericton dans la Ligue américaine de hockey. Pendant tout le reste de sa carrière, il changera souvent d'équipe et fera souvent des aller retour entre la Ligue nationale de hockey et la LAH. En 2007, puis en 2009, il fera des escapades en Europe avec le EC Red Bull Salzbourg de l'ÖEL puis le MODO Hockey de l'Elitserien.

Statistiques

En club 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|1993-1994|| Tigers de Medicine Hat || LHOu || 63|| 22|| 22|| 44|| 43|| 3|| 0|| 0|| 0|| 4
|-
|1994-1995|| Tigers de Medicine Hat || LHOu || 62|| 32|| 23|| 55|| 64|| 5|| 5|| 1|| 6|| 2
|-
|1995-1996|| Tigers de Medicine Hat || LHOu || 46|| 18|| 25|| 43|| 55|| 5|| 2|| 2|| 4|| 4
|-
|rowspan=2|1996-1997|| Tigers de Medicine Hat || LHOu || 51|| 25|| 32|| 57|| 61|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| Broncos de Swift Current || LHOu || 23 || 10 || 15 || 25 || 33 || 10 || 9 || 7 || 16 || 19
|-
|rowspan=2|1997-1998|| Broncos de Swift Current || LHOu || 5|| 9|| 1|| 10|| 9|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| Winterhawks de Portland || LHOu || 26 || 26 || 18 || 44 || 27 || - || - || - || - || -
|-
|1997-1998|| Canadiens de Fredericton || LAH || 43|| 16|| 15|| 31|| 14|| 4|| 1|| 3|| 4|| 6
|-
|1998-1999|| Kings de Los Angeles || LNH || 27|| 1|| 3|| 4|| 8|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|1998-1999|| Falcons de Springfield || LAH || 41|| 15|| 15|| 30|| 29|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|1999-2000|| Islanders de New York || LNH || 49|| 12|| 14|| 26|| 41|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|1999-2000|| Lock Monsters de Lowell || LAH || 17|| 6|| 2|| 8|| 19|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2000-2001|| Bulldogs de Hamilton || LAH || 2|| 2|| 0|| 2|| 2|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2000-2001|| Oilers d'Edmonton || LNH || -|| -|| -|| -|| -|| 3|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
|2001-2002|| Oilers d'Edmonton || LNH || 61|| 10|| 5|| 15|| 52|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|rowspan=3|2002-2003|| Oilers d'Edmonton || LNH || 20|| 0|| 2|| 2|| 12|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| Rangers de New York || LNH || 4 || 0 || 0 || 0 || 2 || - || - || - || - || -
|-
| Capitals de Washington || LNH || 21 || 1 || 2 || 3 || 7 || - || - || - || - || -
|-
|2003-2004|| Lock Monsters de Lowell || LAH || 22|| 6|| 9|| 15|| 46|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|rowspan=2|2003-2004|| Flames de Calgary || LNH || 36|| 2|| 4|| 6|| 24|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| Rangers de New York || LNH || 14 || 3 || 2 || 5 || 8 || - || - || - || - || -
|-
|2004-2005|| Moose du Manitoba || LAH || 67|| 21|| 19|| 40|| 72|| 14|| 9|| 5|| 14|| 26
|-
|2005-2006|| Moose du Manitoba || LAH || 35|| 7|| 24|| 31|| 33|| 10|| 5|| 5|| 10|| 23
|-
|2005-2006|| Canucks de Vancouver || LNH || 33|| 4|| 2|| 6|| 14|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2006-2007|| Canucks de Vancouver || LNH || 57|| 2|| 5|| 7|| 25|| 9|| 0|| 1|| 1|| 12
|-
|2007-2008|| EC Red Bull Salzbourg || ÖEL || 43|| 20|| 22|| 42|| 100|| 15|| 7|| 8|| 15|| 34
|-
|2008-2009|| Chops de l'Iowa || LAH || 39|| 10|| 14|| 24|| 52|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2008-2009|| Ducks d'Anaheim || LNH || -|| -|| -|| -|| -|| 5|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
|2009-2010|| MODO Hockey || Elitserien || 47|| 12|| 8|| 20|| 79|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2010-2011|| Crunch de Syracuse || LAH || 69|| 15|| 31|| 46|| 74|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2010-2011|| Ducks d'Anaheim || LNH || 12|| 0|| 0|| 0|| 6|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2011-2012|| Barons d'Oklahoma City || LAH || 51|| 16|| 21|| 37|| 39|| 9|| 4|| 2|| 6|| 4
|-
|2011-2012|| Oilers d'Edmonton || LNH || 7|| 1|| 1|| 2|| 7|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2012-2013|| Barons d'Oklahoma City || LAH || 49|| 9|| 15|| 24|| 25|| 17|| 4|| 8|| 12|| 6
|-
|2013-2014|| Tappara || Liiga ||44 ||21 ||10 ||31 ||94 ||20 ||5 ||6 ||11 ||34 
|-
|2014-2015 || Tappara || Liiga || 48||9||15 ||24 || 97||20 || 6|| 4||10 ||53
|-
|2015-2016 || KooKoo Kouvola || Liiga || 58 || 19 || 24 || 43 || 36|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2016-2017 || KooKoo Kouvola || Liiga || 38 || 11 || 6 || 17 || 12|| -|| -|| -|| -|| -

| 341 || 36 || 40 || 76 || 206 || 17 || 0 || 1 || 1 || 12

Références 

Naissance en novembre 1977
Joueur canadien de hockey sur glace
Joueur des Ducks d'Anaheim
Choix de repêchage des Kings de Los Angeles
Joueur des Flames de Calgary
Joueur des Oilers d'Edmonton
Joueur des Canadiens de Fredericton
Joueur des Bulldogs de Hamilton
Joueur des Chops de l'Iowa
Joueur des Kings de Los Angeles
Joueur des Lock Monsters de Lowell
Joueur du Moose du Manitoba (LAH)
Joueur des Tigers de Medicine Hat
Joueur du MODO hockey
Joueur des Islanders de New York
Joueur des Rangers de New York
Joueur des Barons d'Oklahoma City
Joueur du EC Red Bull Salzbourg
Joueur des Falcons de Springfield
Joueur des Winterhawks de Portland
Joueur des Broncos de Swift Current
Joueur du Crunch de Syracuse
Joueur des Canucks de Vancouver
Joueur des Capitals de Washington
Attaquant de hockey sur glace
Joueur du Tappara
Joueur du KooKoo Kouvola